Alphyddan kan syfta på:
Alphyddan, Helsingfors
Alphyddan, Jönköping
Alphyddan, Nacka kommun